Жилинцы — название населённых пунктов.

Россия 
 Жилинцы — деревня в Окуловском районе Новгородской области.

Украина 
 Жилинцы — село в Борщёвском районе Тернопольской области.
 Жилинцы — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.
 Жилинцы — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.